Сергей Норин: Норин, Сергей Константинович (настоящая фамилия Хряпин; 1909—1942) — русский советский писатель, журналист и драматург.
 Норин, Сергей Юрьевич (род. 1961) — советский футболист, российский тренер.